Остафьево — топонимы в России, в Новомосковском административном округе Москвы:

 Остафьево — аэропорт
 Остафьево — посёлок
 Остафьево — село
 Остафьево — платформа МЦД-2
 Остафьево — усадьба Вяземских
 Посёлок Гарнизона «Остафьево» — военный городок, с 2004 года — микрорайон г. Щербинки

См. также 
 Астафьево

Примечания